

Cinema 
 Cercasi moglie disperatamente (Say Yes) – film del 1986 diretto da Larry Yust e Peter Ferrara

Musica 
 Say Yes – singolo di Chage and Aska del 1991
 Say Yes – brano di Elliott Smith del 1997, dall'album Either/Or
 Say Yes – singolo delle Floetry del 2003
 Say Yes – singolo di Michelle Williams del 2014